En Wikipedia, el apellido Hemprich puede referirse a:
 Friedrich Wilhelm Hemprich (1796 – 1825) naturalista y explorador alemán.
 Otonycteris hemprichii especie de murciélago de la familia Vespertilionidae.
 Scorpio hemprichii,Rhopalurus junceus, alacrán colorado o escorpión azul.
 Hemprichia, Commiphora, un género de plantas de flor.

,